Markéta Adelaida Orleánská (Markéta Adelaida Marie; 16. února 1846, Paříž – 24. října 1893, Paříž) byla členkou rodu Bourbon-Orléans a francouzskou princeznou. Sňatkem s princem Władysławem Czartoryskim byla princeznou z rodu Czartoryski.

Rodina 

Markéta se narodila jako třetí dítě Ludvíka Orleánského, vévody z Nemours a jeho manželky Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárské. Jejími staršími bratry byli Gaston Orleánský, hrabě z Eu a vévoda Ferdinand z Alençonu. Měla také mladší sestru Blanku. Byla vnučkou francouzského krále Ludvíka Filipa.

Manželství a potomci 
Markéta se 15. ledna 1872 v téměř šestadvaceti letech v Chantilly provdala za o osmnáct let staršího Władysława Czartoryskiho, syna politika Adama Jerzyho Czartoryskiho a jeho manželky Anny Žofie Sapiehové. Manželé spolu měli dva syny:

 Adam Ludvík Czartoryski (5. listopadu 1872 – 29. června 1937)
 Witold Kazimír Czartoryski (10. března 1876 – 29. října 1911)

Markéta zemřela 24. října 1893 v rodné Paříži ve věku 47 let.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Orléans
Czartoryští
Francouzské princezny
Narození v roce 1846
Narození 16. února
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1893
Úmrtí 24. října
Úmrtí v Paříži
Ženy